El término buzo (o Buzo) puede referirse:
 a un buzo profesional, una persona que realiza actividades de buceo no recreativas;
 a un buzo militar, una persona que realiza actividades de submarinismo militar;
 a un buzo (sudadera), una prenda de vestir, en Argentina, Chile y Uruguay,
 a Sergio Hernández Buzo, un futbolista costarricense;
 a la Playa de El Buzo.

Lusitanismos